Песак (екавски), ијекавски: Пијесак, икавски: Писак, може да се односи на:

 Песак - зрнасти материјал
 Песак (Јастребарско), насељено место у саставу града Јастребарског, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Песак (Тимиш) - село у Румунији
 Писак, насеље града Омиша, Република Хрватска
 Хан Пијесак, насеље и општина у Републици Српској, БиХ

или

 Википедија:Песак - страница за вежбање на Википедији